Emisija (lat. emissio) može značiti:
 emisija je izdavanje ili odašiljanje. U vezi s odašiljanjem elektromagnetskih valova, emisija je pojam za program koji preko svojih odašiljača daju radiostanice i televizija (na primjer TV emisija).
 emisija (fizika), u fizici, je odašiljanje zvučnih ili elektromagnetskih valova ili čestica iz nekoga sustava. Emisija je moguća samo ako sustav ima višak energije. Ako je sustav koji emitira podvrgnut kvantnim uvjetima (na primjer atom ili atomska jezgra) emitirano zračenje ima vrlo posebna ili specifična svojstva (energiju, prostornu raspodjelu i polarizaciju). Suprotan je proces emisiji apsorpcija (upijanje). Odnos između emisije i apsorpcije određuje Kirchhoffov zakon zračenja.
 emisijski spektar koji nastaje raščlanjivanjem (na primjer s pomoću optičke prizme ili optičke rešetke) emitiranoga zračenja užarenih tijela svojstven je za fizikalna i kemijska svojstva izvora zračenja.
 termoelektronska emisija je odašiljanje elektrona iz metala, uz ionizaciju atoma, uzrokovana dotokom toplinske energije. 
 emisija (ekologija), u zaštiti okoliša, je količina otpadnih plinova koje neki izvor, na primjer industrijsko postrojenje, termoelektrana, motorno vozilo, ispušta u okoliš u jedinici vremena.
 emisija (ekonomija), u ekonomiji, je izdavanje ili stavljanje u promet gotova novca ili vrijednosnih papira.
 emisija vrijednosnih papira jest izdavanje vrijednosnih papira. 
 bonusna emisija je emisija dionica postojećim dioničarima koja se temelji na rekapitalizaciji vlasničke glavnice dioničkog društva.

Izvori